36. Mistrzostwa Europy Juniorów w Pływaniu pod patronatem Europejskiej Federacji Pływackiej (LEN) odbyły się w dniach 8 lipca – 12 lipca 2009 roku w Pradze.

Stolica Czech była gospodarzem mistrzostw po raz pierwszy.

Arena mistrzostw 
Główną areną mistrzostw w 2009 roku była Swimming Stadium Podolí.

Reprezentacja Polski

Pływanie

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Uczestnicy 
W Mistrzostwach Europy juniorów w pływaniu 2011 uczestniczyło 45 państw.

  Armenia
  Austria
  Azerbejdżan
  Belgia
  Białoruś
  Bośnia i Hercegowina
  Bułgaria
  Chorwacja
  Cypr
  Czarnogóra
  Czechy
  Dania

  Estonia
  Finlandia
  Francja
  Grecja
  Gruzja
  Hiszpania
  Holandia
  Irlandia
  Islandia
  Izrael
  Liechtenstein
  Litwa

  Luksemburg
  Łotwa
  Macedonia
  Mołdawia
  Niemcy
  Norwegia
  Polska
  Portugalia
  Rosja
  Rumunia
  Serbia
  Słowacja 

  Słowenia
  Szwajcaria
  Szwecja
  Turcja
  Ukraina
  Węgry
  Wielka Brytania
  Włochy
  Wyspy Owcze

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Europy juniorów w pływaniu
2009 w sporcie
2009 w Czechach